Канзас () — штат Сполучених Штатів Америки.

Інші значення:

Канзас — місто, штат Алабама
 Канзас — місто, штат Оклахома
 Канзас — селище, штат Іллінойс
 Канзас — переписна місцевість, штат Огайо
 Канзас — річка на півночі штату Канзас.
  — територія США, яка існувала у 1854—1861 роках.

У мистецтві 
  — американський фільм 1988 року.
 Kansas — американський рок-гурт.
  — альбом 1974 року, гурту Kansas.

Інше 
 USS Kansas (BB-21) — американський додредноут.
  — гоночний трек у місті Канзас-Сіті, штат Канзас.

Див. також 
 Канзас-Сіті